38-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл в 1978 году в Вильнюсе по круговой системе. 

Чемпионом страны третий раз подряд стал Владимир Вигман, второе место занял Виталий Габриелян. На третьем месте Михаил Рахунов.

Итоговое положение 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Вильнюсе
1978 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт в Литве в 1978 году
Соревнования по шашкам в Литве
Чемпионаты СССР в 1978 году